L'équipe d'Allemagne de football participe à la Coupe des confédérations lors de l'édition 2017 qui se tient en Russie du  au . Il s'agit de sa troisième participation après celle de 1999 et de 2005. 

Elle se rend à la compétition en tant que championne du monde en titre. Alignant une équipe "bis" avec comme capitaine Julian Draxler, l'équipe remporte pour la première fois le trophée en battant le Chili en finale 1-0.

La sélection pour la Coupe des confédérations 2017 

La liste des joueurs.

Dans la liste un premier temps, le milieu offensif Leroy Sané doit en raison d'une opération médicale déclarer son forfait.

Compétition

Phase de groupes

Australie - Allemagne

Allemagne - Chili

Allemagne - Cameroun

Phase à élimination directe

Demi-finale : Allemagne-Mexique

Finale : Chili-Allemagne

Notes et références 

Équipe d'Allemagne de football
Coupe des confédérations 2017
Effectif des équipes à la Coupe des confédérations